Leitão — nome comum para o porco jovem
 Leitão (Disney) — personagem da turma do Ursinho Puff
 Leitão, o Filme - animação da Disney

Desambiguações de sobrenomes